Juniorská liga 2018/19 byl sedmý ročník fotbalové soutěže, jež byla určena juniorským týmům sestávajícím především z hráčů do 21 let. Soutěže se účastnilo stejných 20 týmů jako v předchozí sezoně 2017/18. Ročník, ve kterém tým FK Teplice obhajoval mistrovský titul, odstartoval 22. července 2018 a poslední zápasy sezony byly odehrány 27. května 2019.

Formát 

Liga byla rozdělena geograficky na dvě části – Čechy (12 týmů) a Moravu (8 týmů). V české skupině hrály týmy se soupeři vždy jednou doma a jednou venku (celkem 22 kol), v moravské části hráli spolu soupeři třikrát (2× doma a 1× venku, nebo 1× doma a 2× venku – celkem 21 kol). Po odehrání základní části se tabulky rozdělily napůl a vytvořily se dvě nadstavbové skupiny: skupina "vítězů" (6 českých a 4 moravské kluby z horní poloviny tabulky po základní části) a skupina "poražených" (zbylých 10 týmů). V obou nadstavbových skupinách se odehrálo 9 kol (jednou každý s každým), která určila celkové pořadí.

Titul získal celek SK Sigma Olomouc.

Kluby

Tabulky základní části

Čechy 

Zeleně označené týmy postoupily do nadstavbové skupiny "vítězů", červeně označené do skupiny "poražených".

Morava 

Zeleně označené týmy postoupily do nadstavbové skupiny "vítězů", červeně označené do skupiny "poražených".

Tabulky nadstavby

Skupina vítězů

Skupina poražených

Statistiky hráčů 
Aktualizováno: 4. června 2019
Zdroj: Juniorská liga 2018/19

Střelci

Vychytaná čistá konta

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 https://web.archive.org/web/20130815003233/http://www.juniorskaliga.cz/statistiky.asp

Juniorská liga
Fotbal v Česku v roce 2018
Fotbal v Česku v roce 2019